Reynald est un nom propre français qui peut faire référence à :

Variantes 
 français :
 en Rayn- : , , Raynalt, 
 en Régin- : Réginald
 en Ren- : Renald, Renalde, , Renaut, Renout (prénom du Moyen Âge)
 en Reyn- : Reynal, Reynalt, , Reynault, Reyneau, Reyneaud
 allemand : Reginald, , Reinold
 anglais : Reginald; Reynalds, , , 
 diminutifs anglo-saxons : , Roni, Ronie, Ronnie, Ronny et Rony
 espagnol : , Reynaldo, 
 italien : , Rinaldino
 langues scandinaves : Rǫgnvaldr, Ragnvaldr, Ragnvaldur
 lituanien : Renaldas, Ronaldas
 néerlandais : Renout
 portugais : Renaldo, , Reynaldo, , Ronaldino

Prénom 
Reynald est un prénom français notamment porté par :
 Reynald Abad (1970-), historien moderniste français ;
 Reynald Angot (1975-), cavalier de saut d'obstacles français ;
 Reynald Bouchard (1946-2009), acteur et dramaturge québécois ;
 Reynald Cantin (1946-), écrivain québécois ;
 Reynald Debaets (1967-) footballeur et entraîneur français ;
 Reynald Drouhin (1969-), plasticien français ;
 Reynald Freudiger (1979-), écrivain suisse ;
 Reynald Lemaître (1983-), footballeur français ;
 Reynald Pedros (1971-), footballeur français ;
 Reynald Piché (1929-2015), artiste, peintre et sculpteur québécois ;
 Reynald Rouleau (1935-), évêque canadien ;
 Reynald Secher (1955-), historien, écrivain et scénariste français ;
 Reynald Seznec (1953-), ingénieur aéronautique français ;
 Reynald Viel (1953-), acteur et dramaturge québécois ;
  (1971-), footballeur indonésien.

Patronyme 

 Georges Reynald (1866-1937), avocat et homme politique français.

Toponymie 

 , village du comté du Shropshire dans la région des Midlands de l'Ouest en Angleterre.

Références 

Prénom français
Patronyme français